Miejscowości w USA:
 Inwood – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Inwood – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Inwood – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Inwood – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Berkeley
Gminy w USA:
 Inwood (ang. Inwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Schoolcraft